Angelow oder Angelov, veraltet auch Angeloff, weibliche Form Angelowa oder Angelova () ist der Familienname folgender Personen:
 Angel Angelow (* 1948), bulgarischer Boxer
 Anju Angelow (* 1942), bulgarischer General und Minister
 Anna Angelowa (* 1971), bulgarische Fechterin
 Atanaska Angelowa (* 1972), bulgarische Diskuswerferin
 Christo Angelow (* 1961), bulgarischer Skirennläufer
 Christomir Angelow (* 1987), bulgarischer Straßenradrennfahrer
 Dimiter Angelov (* 1972), bulgarischer Byzantinist
 Dimityr Angelow (1904–1977), bulgarischer Schriftsteller
 Dimo Angelow Tontschew (* 1952), bulgarischer Radrennfahrer
 Emil Angelow (* 1980), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Angelow (I. Angelow Stojanow, 1864–1924),  bulgarischer Maler
 Iwan Angelow (Schwimmer) (* 1979), bulgarischer Schwimmer
 Iwo Angelow (* 1984), bulgarischer Ringer
 Jordan Angelow (* 1953), bulgarischer Volleyballspieler
 Jürgen Angelow (* 1961), deutscher Historiker
 Nedjalka Angelowa (* 1949), bulgarische Leichtathletin
 Pawel Angelow (* 1991), bulgarischer Rennrodler
 Penka Angelova (* 1949), Germanistin und Hochschullehrerin
 Petar Angelov (* 1977), mazedonischer Handballspieler

 Petar Iwanow Angelow (* 1932), bulgarischer Skirennläufer
 Silviya Angelova (* 1982), aserbaidschanische Gewichtheberin
 Stanislaw Angelow (* 1978), bulgarischer Fußballspieler
 Stefan Angelow (1947–2019), bulgarischer Ringer
 Stojanka Angelowa (* 1928), bulgarische Turnerin
 Viktor Angelov (* 1994), mazedonischer Fußballspieler
 Wiktorija Angelowa-Winarowa (1902–1947), bulgarische Architektin

Siehe auch:
 Angelo
 Angeloff